

Шурга — присілок, Куженерський район, Марій Ел
 Шурга — присілок, Семісолинське сільське поселення, Моркинський район, Марій Ел
 Шурга — присілок, Шоруньжинське сільське поселення, Моркинський район, Марій Ел

Див. також 
 Весьшурга
 Ізі-Шурга
 Кугу-Шурга